Epstein steht für:
 Epstein (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Epstein Brothers, US-amerikanisches Musikerquartett
 Epstein-Barr-Virus, humanpathogenes Virus
 Epsteinrahmen, Messverfahren zur Bestimmung von Eisenverlusten
 (2928) Epstein, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.
 Palais Epstein, ein Baudenkmal in Wien
 Villa Epstein, in Baden bei Wien

Siehe auch:
 Eppstein (Begriffsklärung)
 Ebstein.